

Patronyme 

 A.J. Guyton (1978- ), joueur et entraîneur de basket-ball
 Arthur (Clifton) Guyton (1919  2003) 
 Emma Jane Guyton (1825  1887) 
 Louis-Bernard Guyton de Morveau (1737, Dijon  1816, Paris)
 la rue Guyton-de-Morveau
 Michel Guyton
 Mickey Guyton, chanteuse de country américaine
 Scott Guyton (1976-), coureur cycliste néo-zélandais
 Wade Guyton
 Walter Guyton Cady

Toponyme 
 Guyton, ville américaine en Géorgie.

Références 

Patronyme français
Patronyme anglais